Solms-laubachia är ett släkte av korsblommiga växter. Solms-laubachia ingår i familjen korsblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korsblommiga växter
Solms-laubachia